Rückmeldung steht für:

 Rückmeldung in der Systemtheorie, siehe Rückkopplung
 Rückmeldung in Kommunikationsprozessen, siehe Feedback (Kommunikation)
 Rückmeldung in gruppendynamischem Prozess, siehe Feedback (Gruppendynamik)
 Rückmeldung im Studiengang, siehe Rückmeldung (Studium)
 Rückmelden in einem Zugmeldeverfahren
 Leistungsmeldung in der Produktionssteuerung

Siehe auch:

 Feedback